Rapid Bukareszt – rumuński klub sportowy założony 25 czerwca 1923 roku, z siedzibą w stolicy kraju, Bukareszcie.

Sekcje 
 FC Rapid Bukareszt – sekcja piłkarska
 Rapid Bukareszt – sekcja piłki ręcznej
 Rapid Bukareszt – sekcja hokejowa
 Rapid Bukareszt – sekcja siatkarska